Kötzsche ist der Familienname folgender Personen:

 Dietrich Kötzsche (1930–2008), deutscher Kunsthistoriker
 Lieselotte Kötzsche (* 1935), deutsche Kunsthistorikerin und Christliche Archäologin